Gaster (griech. γαστήρ gastēr „Bauch“, „Magen“) bezeichnet
 den Magen
 einen Teil des Hinterleibs von Taillenwespen, siehe Gaster (Hautflügler)

Gaster, geographische Namen:
 Bezirk Gaster, ein ehemaliger Bezirk im Kanton St. Gallen
 Gaster (Landschaft), auch Windegg, eine ehemalige gemeine Herrschaft in der Alten Eidgenossenschaft

Gaster ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Gaster (1867–1938), deutscher Germanist, Romanist, Gymnasiallehrer und Pädagoge 
 Moses Gaster (1856–1939), jüdischer Gelehrter, Oberrabbiner in England
 Nicolas Gaster (* 1946), britischer Filmeditor
sowie
 Gaster, ein Charakter aus dem Videospiel Undertale